El estilo victoriano es un estilo de arquitectura, moda, literatura, artes decorativas y visuales entre otras áreas. Se caracteriza por ser romántico y gótico. Se impuso durante el reinado de la reina Victoria de Gran Bretaña  desde mediados y finales del siglo XIX (20 de junio de 1837–22 de enero de 1901).

Arquitectura victoriana

Este estilo se caracteriza por el renacimiento de una serie de estilos arquitectónicos. Muchos elementos de lo que se denomina arquitectura  "victoriana" no fueron populares hasta finales del reinado de Victoria. A menudo los estilos incluían interpretaciones y representaciones eclécticas de estilos históricos mezclado con la introducción de influencias del Medio Oriente y Asia. El nombre sigue la costumbre francesa e inglesa de denominar a los estilos arquitectónicos con el nombre del monarca reinante. Dentro de este esquema, el estilo victoriano es posterior al estilo georgiano de arquitectura y la arquitectura estilo Regencia posterior, y fue seguido por la arquitectura eduardiana.

Estilo de moda victoriana

El estilo de moda victoriano comprende casi dos tercios del siglo XIX. A lo largo del extenso reinado de 63 años se produjeron numerosos cambios en la moda.

Para 1907, un porcentaje importante de las ropas eran confeccionadas en fábricas y a menudo comercializadas mediante grandes tiendas a valores fijos. La confección a medida y la costura en los hogares todavía era significativa, aunque esta práctica ya estaba en declinación. Las nuevas maquinarias y los materiales modificaron las vestimentas en numerosas maneras.

La introducción de la máquina de coser a mediados del siglo simplificó la confección de vestidos tanto en los hogares como en los negocios,  y permitió el uso difundido de detalles de decoración y cintas que de otras formas hubiera tenido un costo prohibitivo por el tiempo requerido si había que realizarlos a mano. La maquinaria de encaje permitió realizar encajes a un costo muy inferior del costo de los métodos antiguos sumamente laboriosos.

Los nuevos materiales provenientes de las colonias británicas de ultramar permitieron el desarrollo de nuevos elementos de vestimenta (por ejemplo la goma, que se utilizó para fabricar botas de goma y los impermeables.) Los químicos desarrollaron nuevas tinturas baratas, de colores brillantes que reemplazaron a las antiguas tinturas animales o vegetales.

Véase también
 Reina Victoria
 Época victoriana
 Estilo isabelino

Bibliografía
 Altick, Richard Daniel. Victorian People and Ideas: A Companion for the Modern Reader of Victorian Literature. W.W. Norton & Company: 1974. ISBN 0-393-09376-X.
  Boyd, Kelly and Rohan McWilliam, eds. The Victorian Studies Reader (2007) 467pp; articles and excerpts by scholars excepts and text search
 Burton, Antoinette (editor). Politics and Empire in Victorian Britain: A Reader. Palgrave Macmillan: 2001. ISBN 0-312-29335-6.
 Flanders, Judith. Inside the Victorian Home: A Portrait of Domestic Life in Victorian England. W.W. Norton & Company: 2004. ISBN 0-393-05209-5.
 Gay, Peter, The Bourgeois Experience: Victoria to Freud, 5 volumes, Oxford University Press, 1984–1989
 Heilmann, Ann, and Mark Llewellyn, eds. Neo-Victorianism: The Victorians in the Twenty-First Century, 1999–2009 (Palgrave Macmillan; 2011) 323 pages; looks at recent literary & cinematic, interest in the Victorian era, including magic, sexuality, theme parks, and the postcolonial
 Hoppen, K. Theodore. The Mid-Victorian Generation 1846-1886 (New Oxford History of England) (2000), comprehensive scholarly history  excerpt and text search
 Mitchell, Sally. Daily Life in Victorian England. Greenwood Press: 1996. ISBN 0-313-29467-4.
 Steinbach, Susie L. Understanding the Victorians: Politics, Culture and Society in Nineteenth-Century Britain (2012) excerpt and text search
 Wilson, A. N. The Victorians. Arrow Books: 2002. ISBN 0-09-945186-7
 Burton, Antoinette. "Victorian History: Some Experiments with Syllabi." Victorian Studies 54.2 (2012): 305-311.
 Goodlad, Lauren ME. "'A Middle Class Cut into Two': Historiography and Victorian National Character." ELH 67.1 (2000): 143-178.
 Homans, Margaret, and Adrienne Munich, eds. Remaking Queen Victoria (Cambridge University Press, 1997)
 Kent, Christopher. "Victorian social history: post-Thompson, post-Foucault, postmodern." Victorian Studies (1996): 97-133. [ in JSTOR]
 Mays, Kelly J. "Looking backward, looking forward: the Victorians in the rearview mirror of future history." Victorian Studies 53.3 (2011): 445-456.
 Moore, D. C.  "In Search of a New Past: 1820 – 1870," in Richard Schlatter, ed., Recent Views on British History: Essays on Historical Writing since 1966 (Rutgers UP, 1984), pp 255 – 298
 Sandiford, Keith AP. "The Victorians at play: Problems in historiographical methodology." Journal of Social History (1981): 271-288. in JSTOR
 Stansky, Peter.  "British History: 1870 – 1914," in Richard Schlatter, ed., Recent Views on British History: Essays on Historical Writing since 1966 (Rutgers UP, 1984), pp 299 – 326
  Vernon, James. "Historians and the Victorian Studies Question." Victorian Studies 47.2 (2005): 272-79

Época victoriana